Golubitsky (russisch ) bzw. Golubitskaya ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Golubitsky (* 1945), US-amerikanischer Mathematiker
 Pavel Golubitsky (1845–1911), russischer Telefontechniker 
 Sergei Golubitsky (* 1962), russischer Linguist, Schriftsteller, Journalist und Finanzanalyst 

Siehe auch:
 Alexandra Goloubitskaia (* 1980), in Österreich lebende Pianistin und Liedbegleiterin
 Carolin Golubytskyi (* 1985), deutsche Fechterin
 Serhij Holubyzkyj (* 1969), ukrainischer Fechter